Název Kníničky má více sídel:
 Brno-Kníničky, městská část Brna
 Kníničky (zaniklá obec), zaniklá obec na rozhraní současných městských části Brno-Bystrc a Brno-Kníničky
 Kníničky (Drahanovice), část obce Drahanovice v okrese Olomouc